Gundholz ist der Name folgender Orte:

 Grossgundholz, Ortschaft und Katastralgemeinde von Rappottenstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Klein Gundholz, Ortschaft von Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Kleingundholz, Katastralgemeinde von Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich